Соревнования по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 1980 года среди женщин состоялись впервые. Матчи проходили 25—31 июля на стадионе Юных пионеров и малой арене стадиона «Динамо» в Москве.

Соперниками женской сборной СССР должны были стать пять лучших команд по итогам чемпионатов мира 1978 (под эгидой Международной федерации хоккея на траве) и 1979 (под эгидой Международной федерации женских хоккейных ассоциаций) годов: Нидерланды, ФРГ, США, Новая Зеландия и Великобритания. Однако США и ФРГ полностью бойкотировали Олимпиаду, а остальные страны допустили спортсменов, но их федерации хоккея не участвовали в процессе. Оргкомитет разослал приглашения другим странам. Одно из них отклонила Ирландия.

В итоге в турнире, как и планировалось, участвовали шесть команд. Четыре сборных представляли Европу (Австрия, Польша, СССР, Чехословакия), одна — Азию (Индия), одна — Африку (Зимбабве).

Турнир проводился по круговой системе. Первым олимпийским чемпионом в истории женского хоккея на траве стала сборная Зимбабве, не проигравшая ни одного матча. Команда, укомплектованная в основном игроками британского происхождения, принесла стране первую высшую награду за время участия в Олимпиадах. С тех пор хоккеистки Зимбабве ни разу не попадали на Игры — их достижения ограничиваются только африканскими турнирами.

Серебряную медаль завоевала сборная Чехословакии, бронзовую — сборная СССР, впервые сформированная только в декабре 1977 года. Эти команды, как и правопреемники — сборные Чехии и России, — с тех пор больше ни разу не участвовали в женских олимпийских хоккейных турнирах.

Лучшими снайперами турнира стали Нателла Красникова (СССР) и Пэт Маккиллоп (Зимбабве), забившие по 6 мячей. Рекордом матчевой результативности для женских олимпийских турниров завладела Красникова, забившая 4 гола в ворота сборной Польши.

Медалисты

Результаты

Снайперы 
6 мячей

 Пэт Маккиллоп
 Нателла Красникова

5 мячей

 Наталья Бузунова

4 мяча

 Рупа Кумари Саини

3 мяча

 Лиз Чейз
 Йиржина Чермакова

2 мяча

 Бригитте Киндлер
 Андреа Порш
 Ниша Шарма
 Прем Майя Сонир
 Ида Губачкова
 Йиржина Кадлецова

1 мяч

 Регина Лоренц
 Элизабет Пистауэр
 Сэнди Чик
 Джилл Каули
 Триш Дэвис
 Линда Уотсон
 Лоррейн Фернандес
 Йиржина Гайкова
 Алёна Киселицова
 Яна Лагодова

Ссылки 

 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Примечания 

Соревнования по хоккею на траве в СССР
Международные соревнования по хоккею на траве в России